HSM est un sigle qui peut désigner :
 Hardware Security Module, matériel permettant de créer, stocker et contrôler l'usage de clés cryptographiques ;
 Hierarchical Storage Management, système permettant le stockage de données de façon hiérarchique ;
 High School Musical, série de trois films musicaux américains produite par Disney ;
 High School Musical (2006) ;
 High School Musical 2 (2007) ;
 High School Musical 3 (2008) ;
 High speed machining (en français, usinage à grande vitesse) ;
 , motorisation à ultra-sons utilisée dans les objectifs des appareils photo reflex, connue sous le nom de « Ultra Sonic Motor » (USM) chez Canon ;
 Hyperspace Mountain, une attraction des parcs Disney ;
 HSM, marque d'engins forestiers de type débusqueur, abbateuse, porteur.